Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne (1611-1675), connu sous le nom de Turenne, maréchal général des armées françaises sous Louis XIII et Louis XIV
Henri de Turenne (1844-1913), homme politique français 
Henri de Turenne (1921-2016), scénariste et journaliste français

Voir aussi 
 

Homonymie de personnes